Sarajevo Stock Exchange – borsa valori che opera a Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina;
 Self addressed stamped envelope – modello di busta con indirizzo e affrancata; 
 Self-amplified spontaneous emission – processo di un laser a elettroni liberi con cui un fascio laser viene creato dal fascio di elettroni ad alta energia; 
 Snow and Avalanche Study Establishment – laboratorio di ricerca Development Organization Difesa.